(478) Tergeste, jedan od asteroida glavnog pojasa
 starorimsko naselje na mjestu današnjeg Trsta u Italiji.